{{Футболист
| имя = Эрик Абидаль
| полное имя = Эрик Силвен Абидаль
| прозвище = Аби
| место рождения = , Франция
| позиция = защитник
| молодёжные клубы = 
| клубы = {{спортивная карьера
  || Касколь (Оллен)|? (?)
  |1996—2000| Лион-Дюшер|? (?)
  |2000—2002| Монако|22 (1)
  |2000—2001| Монако B|8 (0)
  |2002—2004| Лилль|62 (0)
  |2004—2007| Олимпик Лион|76 (0)
  |2007—2013| Барселона|125 (0)
  |2013—2014| Монако|26 (0)
  |2014| Олимпиакос (Пирей)|9 (0)
  |1999—2014|Итого 328 (1)}}
| национальная сборная = 
| футбольная деятельность = 
| медали = 

}}Эри́к Силвен Абида́ль (, французское произношение ; род. 11 сентября 1979, Лион) — французский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Франции. Вице-чемпион мира (2006). Выступал за французские клубы «Лион-Дюшер», «Монако», «Лилль» и «Лион», испанскую «Барселону» и греческий «Олимпиакос». Трёхкратный чемпион Франции, четырёхкратный чемпион Испании, чемпион Греции. Также в составе «Барселоны» двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Лауреат Международной премии Джачинто Факкетти (2006).

 Клубная карьера 

 «Монако» 
Профессиональную карьеру начал в 2000 году в «Монако». Отыграв 2 сезона за команду крошечного княжества, Эрик не сумел проявить своих лучших качеств, как и вся команда, которая в то время не показывала ярких результатов.

 «Лилль» 
В 2002 году он перешёл в «Лилль», где вскоре сумел раскрыть свой универсализм, действуя на обоих краях обороны (преимущественно на левом), а при необходимости и в центре обороны. Другими сильными качествами Абидаля были подключения к атаке, а также неуступчивость в верховых единоборствах.

Отыграв за «Лилль» два сезона защитник перебрался в доминирующий в то время во Франции «Лион». За три сезона в составе «львов» он трижды выигрывал чемпионат Франции и окончательно закрепил за собой статус одного из лучших крайних защитников в мире.

 «Барселона» 
30 июня 2007 года Эрик подписал контракт с «Барселоной», трансфер француза обошёлся в € 15 млн. Абидаль сразу же стал основным игроком каталонского клуба, а в сезоне 2008/2009 помог ему выиграть первый в истории «требл», одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиги чемпионов. Правда в финальном матче главного клубного европейского турнира с «Манчестер Юнайтед» Абидаль принять участие не сумел из-за удаления в полуфинальном матче.

Однако дальнейшей карьере Эрика помешали проблемы со здоровьем. В 2009 году он заболел свиным гриппом, а в марте 2011 года у него была диагностирована опухоль в печени. После проведённой операции французский защитник смог вернуться на поле 3 мая 2011 года, заменив Карлеса Пуйоля на 90-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Болельщики «Барселоны» приветствовали выход Абидаля на поле бурной овацией. 28 мая 2011, через три недели после возвращения на поле, Абидаль провёл полный матч в финале Лиги чемпионов с тем же «Манчестер Юнайтед». После победы именно ему капитан команды Пуйоль уступил право первым поднять над головой Кубок чемпионов.

19 января 2012 года Абидаль забил гол в ворота мадридского «Реала» в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра на Сантьяго Бернабеу завершилась со счётом 2:1 в пользу «Барселоны». В результате клуб и игрок продлили соглашение о сотрудничестве.

Однако вскоре Абидаль был вынужден вновь приостановить занятие футболом после операции по трансплантации печени вследствие злокачественной опухоли, успешно прошедшей в апреле 2012 года. Уже после операции Эрик был удостоен звания самого полезного игрока «Барселоны» в 2012 году. 1 января 2013 года Абидаль возобновил тренировки в составе клуба. 6 апреля 2013 года Эрик вернулся на поле в матче против «Мальорки». Но главный тренер Тито Виланова и его помощники не были уверены, что французский футболист сможет восстановить свои лучшие кондиции и показывать игру, которая была присуща ему в его лучшие времена. Сам Абидаль придерживался иной точки зрения, считая, что может ещё один сезон выступать на самом высоком уровне.

 «Монако» 
Став свободным агентом после завершения контракта с каталонским клубом, договорился о возвращении в «Монако», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Представитель футболиста заявил, что Абидаль подпишет двухлетний контракт. 20 июля 2013 года Абидаль был назначен новым капитаном «монегасков» и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата Франции.

 «Олимпиакос» 
5 июля 2014 года защитник перешёл в греческий «Олимпиакос». Футболист подписал с новым клубом контракт на один год, однако провёл на поле лишь девять матчей, что не помешало ему стать чемпионом Греции. 19 декабря 2014 года Абидаль объявил о завершении игровой карьеры.

 Карьера в сборной 
В составе сборной Франции Абидаль дебютировал 18 августа 2004 года. В 2006 году он отправился в составе команды на чемпионат мира в Германии, где принял участие в шести матчах команды, дошедшей в итоге до финала турнира. В финальном матче чемпионата со сборной Италии Абидаль сумел реализовать свой удар в серии пенальти, однако в итоге французы уступили в серии со счётом 3:5 и стали лишь вторыми.

В составе сборной Франции Эрик принял также участие в Евро-2008 и на чемпионате мира 2010. Оба турнира завершились для французов уже на стадии группового этапа.

На чемпионате мира 2010 года в лагере французской национальной команды произошёл конфликт между тренерским штабом и некоторыми игроками национальной команды — Николя Анелька был отчислен прямо во время чемпионата, а сборная отказалась от тренировок. По итогам слушаний федерация футбола Франции наказала многих из зачинщиков конфликта среди футболистов дисквалификациями, однако Абидаль избежал какого-либо наказания. Несмотря на это, участие в других международных турнирах он больше не принимал, а в 2014 году объявил о завершении карьеры в сборной.

 После завершения карьеры 
Летом 2017 года Эрик Абидаль стал послом «Барселоны». Уже через год, 7 июня 2018 года, стало известно, что Абидаль получил должность технического секретаря в «Барселоне». До лета 2020 года работал спортивным директором «Барселоны».

 Статистика выступлений 

 Клубная статистика 

 Международная статистика 

 Достижения 
 «Лион»
 Чемпион Франции (3): 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2005, 2006, 2007

 «Барселона»
 Чемпион Испании (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2009, 2010, 2011
 Победитель Лиги Чемпионов (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2009, 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира (2'''): 2009, 2011

 «Олимпиакос»
 Чемпион Греции: 2014/15

Личная жизнь 
Принял ислам. C 2007 года женат на Хэйет Кебир. У пары пять детей: дочь Мелиана Абидаль (род. март 2004), дочь Канелия Абидаль (род. 3 февраля 2006), дочь Лейна Абидаль (род. 25 ноября 2009), дочь Кения Абидаль (род. 8 февраля 2016), сын Эдан Абидаль (род. 20 июля 2017).

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей